Себадиља има више значења:

 Себадиља (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Себадиља (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Себадиља (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Себадиља (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Себадиља (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Себадиља (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Себадиља (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Себадиља (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику